ECM este un acronim care s-ar putea referi la

 ECM -- Edition of Contemporary Music, casă de discuri germană
 ECM -- Error Correction Mechanism, Mecanism de corectare a erorii, un anumit gen de model economic, asemănător comceptului de cointegrare 
 ECM -- Equity Capital Markets, termen din finanțe
 ECM -- Electron Cloud Model, un anumit tip de model atomic care subliniază distribuția statistică a electronilor în atom aidoma unui nor (cloud în limba engleză)
 ECM -- Error correction mode, un protocol de facsimil
 ECM -- European Common Market, este Piața comună europeană'' a Comunității Europene
 ECM -- Matrice extracelulară

Vezi și  

Acronime de trei litere